Абир Абдельрахман Халил Махмуд (; род. 13 июня 1992, ) — египетская тяжелоатлетка. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в категории до 69 кг, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в категории до 75 кг, бронзовый призёр чемпионата мира (2009), чемпионка Африки (2008).

Карьера 
Дебютировала на международной арене в 2008 году на чемпионате Африки в Странде (ЮАР), где выступала в весовой категории до 69 кг и сразу завоевала золотую медаль. В том же году Абир Абдельрахман победила на молодёжном чемпионате мира. На Олимпиаде-2008 спортсменка с результатом 238 кг заняла 5-е место в весовой категории до 69 кг. Позже из-за дисквалификации олимпийской чемпионки Лю Чуньхун (Китай) и бронзового призёра Натальи Давыдовой (Украина) к египетской спортсменке перешла бронзовая медаль игр.

В 2009 году Абир Абдельрахман снова побеждает на молодёжном чемпионате мира. На взрослом чемпионате мира в Коян (Южная Корея) спортсменка заняла 4-е место. Позже, 15 мая 2019 года IWF официально аннулировала все результаты армянской штангистки Рипсиме Хуршудян, начиная с 2008 года, и к египетской атлетке перешла бронзовая медаль чемпионата мира 2009.

На Олимпиаде-2012 Абир Абдельрахман с результатом 258 кг заняла 5-е место в весовой категории до 75 кг. И снова, после дисквалификации всех трёх спортсменок, занявших призовые места, к египтянке перешла серебряная медаль игр.

Примечания

Ссылки 
 Абир Абдельрахман  на сайте IWF
 Абир Абдельрахман на сайте IWRP

Тяжелоатлеты Египта
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года